Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Dan Cassidy e Mel Purcell 4-6, 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (Campioni)
 Gary Donnelly /  Christo Steyn (secondo turno)
 Michael Robertson /  Tomm Warneke (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Blaine Willenborg (secondo turno)

 Leo Palin /  Olli Rahnasto (secondo turno)
 Ronald Agénor /  Thierry Tulasne (primo turno)
 Jordi Arrese /  Jorge Bardou (primo turno)
 Brett Custer /  Mark Kratzmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1986